Beth Zion (hebr.: Haus Zion) steht für
Synagoge Beth Zion, Berlin 
Temple Beth Zion (Buffalo (New York))